Stacje kolejowe:
 Union Station (Los Angeles)
 Union Station (Toronto)
 Chicago Union Station
 Washington Union Station
Film:
 Detektyw ze stacji Union Station (org. Union Station) – film w reżyserii Rudolpha Maté